

Кузьминка — присілок, Буздяцький район, Башкортостан
 Кузьминка — село, Зміїногорський район, Алтайський край
 Кузьминка — село, Ташлинський район, Оренбурзька область
 Кузьминка — присілок, Чишминський район, Башкортостан